Breteuil puede referirse a: 

 Breteuil, comuna francesa situada en Eure.
 Breteuil, comuna francesa situada en Oise.